

Patronymes 
 Charles Hare est un joueur de tennis britannique.
 
 Dusty Hare est un joueur de rugby à XV anglais.
 Kenneth Hare (1919-2002), est un climatologue, géographe et enseignant universitaire canadien d'origine britannique. 
 Phil Hareest un homme politique américain.
 Robert Hare
 Robert Hare (1781-1858), chimiste, inventeur et spiritualiste américain.
 Robert Hare est un psychiatre canadien.
 Sarah Hare est une architecte allemande.
 Thomas Hare est un promoteur britannique de la réforme électorale.
 Truxton Hare est un athlète et joueur de football américain.
 Richard Mervyn Hare est un philosophe moral anglais.
 William Hare ( comte de Listowel) (1906-1997), homme d'État britannique.

Pseudonyme 
 Cyril Hare, pseudonyme d'Alfred Gordon Clark (1900-1958), écrivain britannique, auteur de roman policier.